Caenorhabditis är ett släkte av rundmaskar. Caenorhabditis ingår i familjen Rhabditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Caenorhabditis